Леони́д Серге́евич Буя́нов (1911—1965) — советский государственный и хозяйственный деятель в системе НКВД (затем МВД). Генерал-майор (1945)

Биография 
Чернорабочий на з-де «Знамя труда» № 2, Ленинград 09.29-11.29; чернорабочий на з-де «Красный Путиловец», Ленинград 11.29-02.30; чернорабочий в тресте «Тепло и сила», Ленинград 02.30-03.30;  оптик-механик на з-де им. ОГПУ, Ленинград 03.30-03.34, член ВКП(б) с августа 1931г.; культпропагандист парткома Ленингр. ин-та инженеров ж.-д. транспорта 01.38-04.38; зам. секретаря парткома там же 04.38-06.38; секретарь парткома там же 06.38-12.38.

В органах НКВД-МВД: на курсах ЦШ НКВД СССР 01.01.39-02.39; нач. 1 отд. и зам. нач. ГТУ НКВД СССР 16.02.39-07.10.40; зам. нач. ГУЛЖДС НКВД СССР 07.10.40-24.03.44; нарком-министр внутр. дел Коми АССР 24.03.44-21.09.46; нач. объекта (лаборатории) «В» 9 упр. МВД СССР 2 7.04.46-0 5.06.47; зам. нач. ГУЛЖДС МВД СССР 05.06.47-09.07.49; 1 зам. нач. ГУЛЖДС МВД СССР 09.07.49-15.10.51; нач. УИТЛ и строит-ва № 505 МВД-МПС,  Кяхта 18.01.51-1953 (упом. 14.11.52); нач. упр. воен.-дор. строит, работ № 150 Главспецстроя МВД СССР 28.03.55 — 18.02.56; нач. воен.-строит, упр. № 150 Главспецстроя МВД СССР 18.02.56-08.01.58; уволен 08.01.58 по болезни. Сотр. Госкомитета СССР по координации науч.-исслед. работ.

Звания: майор ГБ 09.03.39; полковник ГБ 14.02.43; комиссар ГБ 16.02.45; генерал-майор 09.07.45.

Награды 
 орден Отечественной войны I степени (21.08.1946)
 три ордена Трудового Красного Знамени (30.10.1942, 27.11.1950, 22.08.1951)
 орден Красной Звезды (08.04.1944)
 орден «Знак Почета» (28.11.1941)
 медали
 знак «Заслуженный работник НКВД» (27.04.1940).

Библиография

Публикации Леонида Сергеевича Буянова 
 Угольный разрез в Караганде // Правда. — 9 апреля 1944 года.

О Леониде Сергеевиче Буянове 
 
  Куперман Яков. Пятьдесят лет, 1927—1977: Воспоминания. М., б. г. Машинопись. 54 с. Архив НИПЦ «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. Д. 77.

Примечания

Ссылки 
 Леонид Буянов в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза
 Леонид Буянов на сайте «Первая в мире АЭС»

Сотрудники НКВД
Директора Физико-энергетического института
Сотрудники Физико-энергетического института
Члены КПСС
Кавалеры монгольского ордена Красного Знамени